Омлоп ван хет Васланд () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в начале марта в бельгийском регионе Васланд, провинция Восточная Фландрия. В 2005–2015 годах проводилась в рамках UCI Europe Tour как гонка категории 1.2.

Призёры 

|-
| 1965
|  Мартин ван Гиннекен	
|  Вилли Ванден Берген	
|  Йо де Хан
|-
| 1966
|  Рик Ваутерс	
|  Франс Мелкенбек	
|  Жюльен Халтерман
|-
| 1967
|  Мартин ван ден Боссе	
|  Роже Блокс	
|  Бруно Янссенс
|-
| 1968
|  Йос Бонс	
|  Этьен Бис	
|  Хуго Хеллеманс
|-
| 1969
|  Жан-Клод Женти	
|  Жюльен Делохт	
|  Эрик Де Вламинк
|-
| 1970
|  Этьен Антёнис 	
|  Ронни Ван де Вейвер	
|  Даниэль Ванриккегем
|-
| 1971
|  Вальтер Планкарт	
|  Фернанд Херми	
|  Эдди Госсенс
|-
| 1972
|  Люк Ван Гойдсенховен	
|  Даниэль Верпланке	
|  Андре Дойен
|-
| 1973
|  Гербен Карстенс	
|  Жан-Клод Мёнье	
|  Гюстав Ван Госсюм
|-
| 1974
|  Тино Табак	
|  Герри Кнетеманн	
|  Жозе Де Каувер
|-
| 1975
|  Серж Ван Дале	
|  Эдди Верстратен	
|  Рене Диллен
|-
| 1976
|  Эдди Верстратен	
|  Андре Дойен	
|  Жан Вандерстаппен
|-
| 1977
|  Марк Ренье	
|  Марк Мернхаут	
|  Херман Врейдерс
|-
| 1978
|  Франс Ван Лой	
|  Вальтер Планкарт	
|  Эрик Ван Де Вилн
|-
| 1979
|  Джонни Де Нюл	
|  Лео Ван Тилен	
|  Виллиам Таккарт
|-
| 1980
|  Виллем Петерс 	
|  Эмиль Гёйсеманс	
|  Карлос Кёйль
|-
| 1981
|  Патрик Верслёйс	
|  Вилли Тейрлинк	
|  Йос Ван Де Пул
|-
| 1982
|  Джонни Де Нюл	
|  Вальтер Схон'янс	
|  Ян Богарт
|-
| 1983
|  Ален Ван Хорнведер	
|  Ханс Лангерейс	
|  Беньямин Вермёлен
|-
| 1984
|  Иван Ламот	
|  Виллиам Таккарт	
|  Йоахим Шлапхофф
|-
| 1985
|  Виллиам Таккарт	
|  Дирк Хейрвег	
|  Патрик Денье
|-
| 1986
|  Франк Верлейен	
|  Дирк Клариссе	
|  Вим Аррас
|-
| 1987
|  Франк Пирард	
|  Сёрен Лильхольт	
|  Петер Питерс
|-
| 1988
|  Эрик Брёйкинк	
|  Йохан Капиот	
|  Вернер Девос
|-
| 1989
|  Франк Пирард	
|  Ян Богарт	
|  Эдди Схюрер
|-
| 1990
|  Люк Говартс	
|  Адри Колс	
|  Жан-Франсуа Брассур
|-
| 1991
|  Джерри Коман	
|  Марио Де Клерк	
|  Данни Нескенс
|-
| 1992
|  Фабрис Нассенс	
|  Патрик Ван Росбрук	
|  Ян Ван Камп
|-
| 1993
|  Менно Винк	
|  Рик Коппенс	
|  Вим Омлоп
|-
| 1994
|  Ян Богарт	
|  Нико Экхаут	
|  Йерун Блейлевенс
|-
| 1995
|  Хендрик Редант	
|  Петер Де Клерк	
|  Том Десмет
|-
| 1996
|  Мишель Ванхакке	
|  Людо Диркссенс	
|  Хендрик Ван Дик
|-
| 1997
|  Вим Омлоп	
|  Йон Тален	
|  Петер Спунховен
|-
| 1998
|  Франк Хой	
|  Вим Омлоп	
|  Кун Бекман
|-
| 1999
|  Герт Омлоп	
|  Нико Экхаут	
|  Барт Хейревег
|-
| 2000
|  Янс Куртс	
|  Нико Экхаут	
|  Карел Верекке
|-
| 2001
|  Мартин ван Стен	
|  Вилфрид Кретскенс	
|  Франк Пенколь
|-
| 2002
|  Петер ван Агтмал	
|  Герт Вандерарден	
|  Макс Беккер
|-
| 2003
|  Герт Омлоп	
|  Энди Каппеле	
|  Йегуди Схонаккер
|-
| 2004
|  Кристоф Родхофт	
|  Горик Гардейн	
|  Томас Вайткус
|-
| 2005
|  Горик Гардейн	
|  Людо Диркссенс	
|  Майкл Элейзен
|-
| 2006
|  Нико Экхаут	
|  Кун Барбе	
|  Маркус Айхлер
|-
| 2007
|  Нико Экхаут	
|  Герт Омлоп	
|  Бобби Траксел
|-
| 2008
|  Нико Экхаут	
|  Бобби Траксел	
|  Клас Лодевик
|-
| 2009
|  Йохан Кунен	
|  Еф Питерс	
|  Дитер Каппеле
|-
| 2010
|  Денис Флао	
|  Батист Планкарт	
|  Эгидиюс Юдвалкис
|-
| 2011
|  Аидис Круопис	
|  Стефан ван Дейк	
|  Тимоти Дюпон
|-
| 2012
|  Пребен Ван Хекке	
|  Эгидиюс Юдвалкис	
|  Гедиминас Багдонас
|-
| 2013
|  Питер Якобс	
|  Нико Экхаут	
|  Сандер Арме
|-
| 2014
|  Данило Наполитано	
|  Антони Демойтье	
|  Том Де Вриндт
|-
| 2015
|  Герт ван дер Вейст	
|  Юри Сталларт	
|  Оливер Нассен
|-
| 2016
|  Пребен Ван Хекке	
|  Берт Ван Лерберге	
|  Кевин Дельтомб
|-
| 2017
|  Ваутер Випперт	
|  Майкл Ван Стайен	
|  Барри Маркюс
|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Омлоп ван хет Васланд  на FirstCycling 
 

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1965 года